E92, E 92 oder E-92 steht für:
 BMW E92, ein PKW-Modell
 Europastraße 92, eine Fernstraße von Lefkada nach Larisa in Griechenland
 E-92, eine Windkraftanlage von Enercon, siehe Liste der Windkraftanlagen von Enercon#E-92 / 2,3 MW

E92